Виногра́дный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Виноградный переулок — улица в Екатеринбурге.
 Виноградный переулок — улица в Липецке (Матырский).
 Виноградный переулок — улица в Сочи.

Украина 
 Виноградный переулок — улица в Киеве.
 Виноградный переулок — улица в Керчи.
 Виноградный переулок — улица в Сумах.
 Виноградный переулок — улица в Феодосии.
 Виноградный переулок — улица в Харькове.

См. также 
 Виноградная улица